Il Gruppo II della Zona Americana (Americas Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Americana, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2013.

Teste di Serie:
 
 
 
 

Altre:
 
 
 
 

Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, suddiviso in quarti di finale, semifinali e finale. Solo la squadra vincitrice della finale viene promossa al Gruppo I nel 2014. Le 4 squadre sconfitte nei quarti di finale disputano delle semifinali parallele a quelle delle quattro vincitrici, in cui però le due sconfitte sono condannate alla retrocessione al Gruppo III nel 2014.

Tabellone

Primo turno

Porto Rico vs. Messico

El Salvador vs. Barbados

Venezuela vs. Guatemala

Perù vs. Haiti

Secondo turno

El Salvador vs. Messico

Perù vs. Venezuela

Play-off

Barbados vs. Porto Rico

Guatemala vs. Haiti

Terzo turno

El Salvador vs. Venezuela

Voci correlate
Coppa Davis 2013 Zona Americana Gruppo I
Coppa Davis 2013 Zona Americana Gruppo III

Collegamenti esterni
 

Americhe II